Il y a eu deux évêques issus de la maison capétienne de Dreux prénommé Henri :
 Henri de Dreux (1155-1199), évêque d'Orléans,
 Henri de Dreux (1193-1240), archevêque de Reims.